Wise é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Wise (Texas)
 Condado de Wise (Virgínia)

Desambiguações de topônimos